Жаби — ряд земноводних.

Населені пункти та їхні частини
 Жаби — село в гміні Добришице Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Жаби — село в гміні Баранув Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства

Див. також 
 Жаба (значення)

Посилання 
Жаба  //

Примітки